Entylomella — рід грибів родини Entylomataceae. Назва вперше опублікована 1924 року.

Класифікація 
До роду Entylomella відносять 53 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1924. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cylindrosporium. Annales Mycologici. 22:191-203 - P.191

Роди грибів